Трент има више значења:
 Трент
 Трент (Тексас)
 Трент (Јужна Дакота)